Alexander Maes (1901-1973), Belgisch wielrenner
 Alexander Maes (1992), Belgisch voetballer
 Alexander Maes (1993), Belgisch wielrenner